Margarethenpark bezeichnet:

 St. Margarethenpark, Park in Binningen an der Grenze zu Basel; siehe St. Margarethen (Basel)
 Prinzeß-Margarethen-Park, kurz Margarethenpark, Teil der Dresdner Heide, Dresden, Sachsen
 Margarethenpark (Flensburg), Flensburg, Schleswig-Holstein; siehe Margarethenhof (Flensburg)